Балша Балшић може означавати неког од владара Зете из породице Балшића:

 Балша I Балшић (1356–1362), родоначелник породице Балшића
 Балша II Балшић (1378–1385)
 Балша III Балшић (1403–1421)